Захваты турками-сельджуками Никеи:
 Первый захват Никеи сельджуками (1077)
 Война за Никею (в течение 1077—1078)